Sigþórsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Andri Sigþórsson (né en 1977), footballeur islandais ;
 Kolbeinn Sigþórsson (né en 1990), footballeur islandais.

Notes et références